El Progreso (Guatemala), departament de Guatemala
 El Progreso (Yoro), ciutat d'Hondures;
 El Progreso (Jutiapa), municipi de Jutiapa, Guatemala;
 El Progreso (diari del Partit Republicà Radical), periòdic òrgan del Partit Republicà Radical
 El Progreso (diari de Lugo), periòdic de la província de Lugo